Matane, une ville de la Gaspésie, au Canada
 Matane, un canton au Bas-Saint-Laurent
 Matane, une ancienne Circonscription électorale du Québec
 Matane, une ancienne Circonscriptions électorales du Canada
 Seigneurie de Matane, seigneurie en Nouvelle-France

Voir aussi
 La Matanie, une municipalité régionale de comté (MRC), dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent
 Rivière Matane, une rivière de la péninsule gaspésienne
 Petit-Matane, un village aujourd'hui fusionné à la ville de Matane
 Réserve faunique de Matane, réserve gérées par la Société des établissements de plein air du Québec
 Zec de la Rivière-Matane, une zone d'exploitation contrôlée, dans la municipalité de Saint-René-de-Matane, dans la MRC La Matanie
 Le Cégep de Matane, une institution d'enseignement québécoise